Jankovac (Sokolovac), općina Sokolovac, Hrvatska
 Jankovac (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać, BiH
 Jankovac (Jankovačka mikroregija, Mađarska), gradić u Mađarskoj u Jankovačkoj mikroregiji u Bačko-kiškunskoj županiji
 Bok Jankovac
 Park-šuma Jankovac u Parku prirode Papuku